Six-Mars ou VI-Mars ou 6-Mars, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

6 mars,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Arts et lettres

Odonyme 
Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date

Graphies en français 

En France,

 le  : événements non connus.
 le  : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 6 de Marzo » ou « Seis de Marzo »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

06